Андрю́шино — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 3 км к юго-востоку от села Карамышево на автотрассе регионального значения Псков — Карамышево — Порхов ( или ); в 26 км к востоку от Пскова.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района